Arvada (Wyoming)
Arvada (Colorado)

Desambiguações de topônimos